de Vico est le nom de plusieurs comètes découvertes ou co-découvertes par le père Francesco de Vico, un prêtre jésuite :

 54P/de Vico-Swift-NEAT, découvert le 
 122P/de Vico, découverte le 
 C/1845 D1 (de Vico)
 C/1846 B1 (de Vico)
 C/1846 O1 (de Vico-Hind)
 C/1846 S1 (de Vico)

Références 

de Vico